G.I. Joe bezeichnet:

 G.I. Joe (Brieftaube), eine Brieftaube der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 G.I. Joe (Action-Figur), die erste Action-Figur
 G.I. Joe (Filmreihe), US-amerikanische Science-Fiction-Actionfilmreihe 
 G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra, Actionfilm-Adaption aus dem Jahr 2009
 G.I. Joe – Die Abrechnung, Actionfilm aus dem Jahr 2013
 Originaltitel des Films Schlachtgewitter am Monte Cassino: Story of G.I. Joe aus dem Jahr 1945
 abwertend einen GI (Soldat)